Municipio de Oswego puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oswego (condado de Kendall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kendall.
 Municipio de Oswego (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.